North American Soccer League w roku 2016 był szóstym sezonem tych rozgrywek. Po raz trzeci w historii mistrzem NASL został klub New York Cosmos, natomiast wicemistrzem Indy Eleven.

Sezon zasadniczy

Runda wiosenna

Runda jesienna

Tabela generalna 

Aktualne na 13 kwietnia 2018. Źródło:

Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.

Play off

Półfinał

Finał

Przypisy 

2016 w piłce nożnej